Il doppio del torneo di tennis Noto International Women's Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Eri Hozumi e Makoto Ninomiya che hanno battuto in finale Kazusa Ito e Yuka Mori 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Miki Miyamura /  Akiko Ōmae (quarti di finale)
 Chin-Wei Chan /  Wen-Hsin Hsu (quarti di finale)

 Junri Namigata /  Mari Tanaka (quarti di finale)
 Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Noto International Women's Open 2013